

Patronyme 
 André Laude (1936-1995), poète français.
 César Édouard Laude (1846-?), général de brigade français.
 Ernest Laude (1829-1895), ancien bourgmestre de Schaerbeek (Bruxelles).
 Jean Laude (1922-1984), poète et historien de l'art français.
 Patrick Laude (1958-),  philosophe français.

Toponyme 
 , village néerlandais de la commune de Vlagtwedde.
 Rue Ernest Laude à Schaerbeek (Bruxelles).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme